Joseph Denning ist der Name folgender Personen:

* Joseph M. Denning, US-amerikanischer Diplomat
 Joseph Peter Michael Denning (1907–1990), US-amerikanischer Geistlicher, Weihbischof in Brooklyn